El municipio de Elmer (en inglés: Elmer Township) es un municipio ubicado en el condado de Oscoda en el estado estadounidense de Míchigan. En el año 2010 tenía una población de 1138 habitantes y una densidad poblacional de 6,16 personas por km².

Geografía 
El municipio de Elmer se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 184.85 km², de la cual 183.77 km² corresponden a tierra firme y (0.58%) 1.08 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 1138 personas residiendo en el municipio de Elmer. La densidad de población era de 6,16 hab./km². De los 1138 habitantes, el municipio de Elmer estaba compuesto por el 97.54% blancos, el 0.09% eran afroamericanos, el 0.35% eran amerindios, el 0.26% eran asiáticos, el 0.18% eran isleños del Pacífico, el 0.26% eran de otras razas y el 1.32% pertenecían a dos o más razas. Del total de la población el 0.35% eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Míchigan
Localidades del condado de Oscoda